Wollinger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Wollinger (1915–1965), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Karl Wollinger (1877–1945), österreichischer Landwirt und Politiker (GDVP)
 Kurt Wollinger, österreichischer Eishockeyspieler
 Thomas Wollinger (* 1968), österreichischer Schriftsteller